Вара́ська міська́ ра́да (до 2017 — Кузнецовська) — орган місцевого самоврядування в Рівненській області. Адміністративний центр — місто обласного значення Вараш.

Загальні відомості 
 Вараська міська рада утворена в 1984 році.
 Територія ради: 11,31 км²
 Населення ради: 41 664 особи (станом на 1 жовтня 2013 року)
 Територією ради протікає річка Стир.

Населені пункти 
Міській раді підпорядковані населені пункти:
 м. Вараш

Населення 
Розподіл населення за віком та статтю (2001):

Склад ради 
Рада складається з 34 депутатів та голови.
 Міський голова Мензул Олександр Павлович
 Секретар ради: Дерев'янчук Геннадій Миколайович

Керівний склад попередніх скликань

Примітки

Джерела 
Офіційний вебсайт Вараської міської ради 
 

Вараш
Міські ради Рівненської області